Phelline är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Phelline ingår i familjen Phellinaceae. 

Phelline är enda släktet i familjen Phellinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Phelline